Witte – moneta diffusa tra le città anseatiche.

Persone 
 Alfred Witte (1878-1941) – astrologo tedesco
 Jean Carlo Witte (1977) – calciatore brasiliano
 Johann Heinrich Friedrich Karl Witte (1800-1883) – giurista e dantista tedesco
 Sergej Witte (1849-1915) – politico russo
 William Henry Witte (1817-1876) – politico statunitense

De Witte 
 Pieter de Witte (1540/1548-1628) – pittore belga
 Emanuel de Witte (1617-1691) – pittore olandese
 Gaspar de Witte (1624-1681) – pittore fiammingo
 Jan de Witte (1709-1785) – ingegnere e architetto militare olandese-polacco
 Jean de Witte (1808-1889) – archeologo e numismatico belga
 Charlotte de Witte (1998) – disc-jockey e produttrice discografica belga

Pagine correlate 
Vitte